Верховинка — український народний танець
 Верховинка — річка в Україні, ліва притока Серету
 Галинка Верховинка (1962) — українська поетеса